Denne liste over fredede fortidsminder i Herning Kommune viser alle fredede fortidsminder i Herning Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Herning Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Herning Kommune
Herning Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments